Yoshitake ist der Familienname folgender Personen:

 Rio Yoshitake (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Shintaro Yoshitake (* 1975), japanischer Baseballspieler
 Tsuyoshi Yoshitake (* 1981), japanischer Fußballspieler